Das Internationaux de Tennis de Blois 2013 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Juni 2013 in Blois stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 8. und 9. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 15 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Laurent Rochette
 Alexander Ward
 Máximo González
 Guillermo Olaso

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Carlos Salamanca

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 204 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 210 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 299 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Blois